Mitis (voornaam), een van oorsprong Spaanse voornaam. In het Spaans betekent de naam heilige. 
 mitis (farmacologie), als achtervoeging van een naam van een geneesmiddel, duidt erop dat het een milder werkende vorm van dat middel is.

Jongensnaam